Orono ist der Name folgender Orte:
 Orono (Maine), ein Ort im US-Bundesstaat Maine
 Orono (Minnesota), eine Stadt im US-Bundesstaat Minnesota
 Orono (Ontario), ein Ort in Ontario, Kanada

Oronó ist der Familienname folgender Personen:
 Rafael Oronó  (* 1958), venezolanischer Boxer